TAM (), в электросвязи — карта приложений для предприятия телекоммуникационной отрасли, разработанная ассоциацией TM Forum. Предоставляет референтную модель группировки процессов и классов прикладного программного обеспечения в рамках концепции NGOSS, позволяющую, в частности, встраивать в концепцию NGOSS различные прикладные программные продукты.

TAM выделяет семь раздельных функциональных ниш () верхнего уровня для пакетов прикладных программ на предприятии электросвязи:
 управление сбытом и маркетингом ();
 управление продуктами и услугами ();
 абонентское обслуживание ();
 сервисное обслуживание ();
 управление ресурсами ();
 управление взаимоотношениями с поставщиками и партнёрами ();
 управление предприятием ().

Предполагается, что при выстраивании стратегии прикладных информационных технологий оператором связи в соответствии с TAM, в каждую из функциональных ниш может быть встроено любое приложение вне зависимости от поставщика, если оно разработано в согласовании со стандартами eTOM и SID (также разработанными TM Forum).

В поздних документах TM Forum используется также термин прикладной каркас () для обозначения TAM.

Ссылки 
 Application Framework (TAM)// TM Forum, 2011

TM Forum